Ел Тереро има више значења:

 Ел Тереро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тереро (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Тереро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тереро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тереро, Сан Хосе (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тереро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тереро (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро, Пиједрас Азулес (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тереро (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тереро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тереро, Салитриљо (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тереро (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тереро (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тереро, Тереро де Паредонес (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро, Естањерос (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро, Ел Тереро Сур (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро, Тијерас Неграс (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тереро (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тереро (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тереро (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тереро (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тереро (Тонатико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тереро, Лома дел Тереро (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тереро (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро, Давид К. Манхарез (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро, Ел Куатро (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро, Пасо дел Муерто (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тереро (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Тереро (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тереро (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тереро (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тереро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тереро, Серо Пријето (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тереро (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тереро (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тереро (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тереро, Ирма Јоланда Моралес (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тереро, Тереро де лос Пуенте (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тереро (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тереро (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тереро (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тереро (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тереро (Сан Хуан Колорадо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тереро (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тереро, Венустијано Каранза (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тереро (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тереро (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тереро (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тереро (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тереро (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тереро (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тереро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тереро, Ехидо Чаркас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тереро (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тереро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тереро (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тереро (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тереро (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тереро, Ел Балкон (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тереро (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тереро (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро, Алфредо Форзадо (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тереро (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тереро (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тереро (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тереро (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тереро (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику